Brian je křestní jméno, které nosí více lidí:

 Brian Aldiss (1925–2017) – britský autor science fiction
 Brian Baker (tenista) (* 1985) – americký tenista
 Brian Bóruma (941–1014) – irský panovník
 Brian Campbell (* 1979) – kanadský hokejista
 Brian Connolly (1945–1997) – skotský zpěvák
 Brian Dabul (* 1984) – argentinský tenista
 Brian Duffy (astronaut) (* 1954) – americký kosmonaut
 Brian Eno (* 1948) – anglický hudebník
 Brian Epstein (1934–1967) – manažer hudební skupiny The Beatles
 Brian Hansen (1990) – americký rychlobruslař
 Brian Ihnacak (* 1985) – kanadský hokejista
 Brian Jones (1942–1969) – zakladatel kapely The Rolling Stones
 Brian Joubert (*1984) – francouzský krasobruslař
 Brian David Josephson (* 1940) – velšský fyzik
 Brian Kendrick (* 1979) – americký wrestler
 Brian Kernighan (* 1942) – kanadský programátor
 Brian Krause (* 1969) – americký herec
 Brian Leetch (* 1968) – americký hokejista
 Brian May (* 1947) – britský kytarista, člen hudební skupiny Queen
 Brian McOmber – americký hudebník
 Brian Mulroney (* 1939) – kanadský politik
 Brian Paddick (* 1958) – britský politik
 Brian Rafalski (* 1973) – americký hokejista
 Brian Rolston (* 1973) – americký hokejista
 Brian Schmidt (* 1967) – astrofyzik
 Brian Vickery (1918–2009) – britský vědec
 Brian Welch (* 1970) – americký hudebník, člen skupiny Korn
 Brian White (herec) (*1975) – americký herec
 Brian Willoughby (*1949) – anglický kytarista
 Brian Wilson (*1942) – americký hudebník, člen skupiny The Beach Boys

Externí odkazy